The Cosmic Game е четвъртият студиен албум на американската група Thievery Corporation от 2005 година.

Списък на песните 
 Marching the Hate Machines (Into the Sun) (featuring Wayne Coyne of The Flaming Lips) – 4:01
 Warning Shots (featuring Sleepy Wonder and Gunjan) – 5:02
 Revolution Solution (featuring Perry Farrell) – 3:41
 The Cosmic Game – 2:19
 Satyam Shivam Sundaram (featuring Gunjan) – 4:07
 Amerimacka (featuring Notch) – 5:41
 Ambicion Eterna (featuring Verny Varela) – 3:43
 Pela Janela (featuring Gigi Rezende) – 3:41
 Sol Tapado (featuring Patrick de Santos) – 3:57
 The Heart's a Lonely Hunter (featuring David Byrne) – 4:03
 Holographic Universe – 3:42
 Doors of Perception (featuring Gunjan) – 3:16
 Wires and Watchtowers (featuring Sista Pat) – 4:19
 The Supreme Illusion (featuring Gunjan) – 4:10
 The Time We Lost Our Way (featuring Loulou) – 4:11
 A Gentle Dissolve – 2:49

Музикални албуми от 2005 година